Вязищенское сельское поселение — бывшее муниципальное образование в составе Тёмкинского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Замыцкое.

Образовано законом от 1 декабря 2004 года. Упразднено законом от 28 июня 2017 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Медведевское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 191,67 км²
 Расположение: юго-восточная часть Тёмкинского района
 Граничит:
 на севере — с Тёмкинским сельским поселением
 на северо-востоке — с Павловским сельским поселением
 на востоке и юге — с Калужской областью
 на юго-западе — с Угранским районом
 на западе — с Медведевским сельским поселением

 По территории поселения проходит автомобильная дорога Кобелево — Тёмкино.
 Крупные реки: Угра, Воря.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Замыцкое, деревня
 Абрамово, деревня
 Вязищи, деревня
 Кобелево, деревня
 Карпищево, деревня
 Мамуши, деревня
 Прудки, деревня

Ссылки

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Тёмкинского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году